Эммануиловка — название населённых пунктов в России:
 Эммануиловка — деревня в Льговском районе Курской области.
 Эммануиловка — село в Шацком районе Рязанской области.